Мичу́рино () — село в Тельмановском районе Донецкой области. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

История 
Село Мичурино — бывшее поселение Гринталь — одна из первых немецких колоний, основанных на территории Таганрогского округа Области войска Донского. Датой основания принято считать 1869 год. Именно в это время немецкие колонисты купили земли у братьев Краснощековых и вдовы полковника Анны Леоновой. Всего в собственности колонистов было 2000 десятин удобной для посевов земли. Первоначально в колонии насчитывалось 24 усадьбы и 109 жителей.

В 1945 г. постановлением Сталинского облисполкома село Гринталь Гринтальского сельсовета переименовано в село Мичуринское.

Создание костёла 
В феврале 1896 года поселяне колонии Гринталь на общем собрании вынесли решение о необходимости постройки римско-католического молитвенного дома и стали ходатайствовать перед Областным Правлением войска Донского о разрешении его постройки. Запрошенные — декан Бердянского деканата Римо-католической церкви Таврической губернии и Донская духовная консистория подтвердили необходимость создания католического храма, не последовало возражения и Войскового Правления.

Однако, несмотря на полученное разрешение, в течение последующих девяти лет костел по неизвестным причинам не был построен, и жители Гринталя в июле 1905 года повторно обратились в войсковое Правление с ходатайством о разрешении строительства молитвенного дома, но в бо́льших размерах, так как население колонии со времени первого прошения значительно увеличилось. Точной даты постройки католического костёла нет, известно только, что в 1907 году католический викарий осуществлял свою службу во всей западной части Таганрогского округа, имея резиденцию в Грюнтале. Этот католический храм стал третьим в Области войска Донского, после таганрогского и ростовского костёлов.

География

Соседние населённые пункты по сторонам света 
С: Богдановка, Солнцево

СЗ: Первомайское (Мичуринский сельсовет), Красный Октябрь

СВ: Краснополье, Розовка

В: Вершиновка, Черевковское

ЮЗ: Новая Марьевка

ЮВ: Воля, Первомайское (Первомайский сельсовет)

Ю: Тельманово

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1160 человек.

Адрес местного совета 
87130, Донецкая область, Тельмановский р-н, с. Мичурино, ул. Шевченко, д.62 а.

Примечания

Ссылки 
 Мичурино на сайте Верховной рады Украины
 История и этнография немецких поселений в Таганрогском округе

Населённые пункты Тельмановского района